Брисса́к (:

 Бриссак — французская коммуна департамента Эро.
 Бриссак — французское герцогство (1611).
 Бриссак — замок в долине Луары.
 Бриссак — старинный французский дворянский род, его представители:
 Бриссак, Шарль I де Коссе де (1505—1563) — маршал Франции.
 его брат Коссе-Бриссак, Артюс де (1512—1582) — французский военный и политический деятель, маршал.
 Коссе-Бриссак, Гиацинт-Юг-Тимолеон (1746–1813) — французский военный и политический деятель, сенатор.